Зизифус (Ziziphus) — Рід рослин родини жостерових (Rhamnaceae), який об'єднує близько п'ятдесяти видів, з яких в культурі використовується тільки ююба.

Вибрані види 
 Ziziphus abyssinica Hochst. ex A.Rich. (Dry zones of tropical Africa)
 Ziziphus angolito Standl.
 Ziziphus apetala Hook.f. ex M.A.Lawson
 Ziziphus attopensis Pierre
 Ziziphus celata Judd & Hall (Florida, USA)
 Ziziphus cotinifolia Reissek
 Ziziphus fungii Merr.
 Ziziphus funiculosa Buch.-Ham. ex M.A.Lawson
 Ziziphus guaranitica Malme
 Ziziphus havanensis Kunth
 Ziziphus horrida Roth
 Ziziphus hutchinsonii (Philippines)
 Ziziphus incurva Roxb.
 Ziziphus joazeiro Mart.
 Ziziphus jujuba Mill. — Жожоба
 Ziziphus laui Merr.
 Ziziphus lotus (L.) Lam. (Mediterranean region)
 Ziziphus mairei Dode
 Ziziphus mauritiana Lam. (Widespread through Old World tropics and subtropics)
 Ziziphus melastomoides Pittier

 Ziziphus mexicana Rose
 Ziziphus mistol Griseb. (Gran Chaco of South America)
 Ziziphus montana W.W.Smith
 Ziziphus mucronata Willd. — Buffalo Thorn (Southern Africa)
 Ziziphus nummularia (Burm.f.) Wight & Arn. (Thar Desert of South Asia)
 Ziziphus obtusifolia (Hook. ex Torr. & A.Gray) A.Gray — Lotebush
 Ziziphus oenoplia (L.) Mill.
 Ziziphus oxyphylla Edgew.
 Ziziphus parryi Torr. — Parry's Jujube
 Ziziphus platyphylla Reissek
 Ziziphus quadrilocularis F.Muell. (Northern Australia)
 Ziziphus robertsoniana
 Ziziphus rugosa
 Ziziphus saeri Pittier
 Ziziphus spina-christi (L.) Desf.
 Ziziphus talanai (Blanco) Merr. (Philippines)
 Ziziphus trinervia (Cav.) Poir.
 Ziziphus undulata Reissek
 Ziziphus xiangchengensis Y.L.Chen & P.K.Chou
 Ziziphus xylopyrus (Retz.) Willd.
 List Sources:

Вимерлі види 
 † Ziziphus hyperboreus Heer (Greenland, Eocene fossil)
 † Ziziphus wyomingianisBerry (Tipperary, Wind River Basin Wyoming, USA, Eocene fossil)
 † = вимерлі види

Література

Посилання 
 Т. В. Джан, О. Ю. Коновалова, Т. К. Шураєва, Ф. А. Мітченко. Унабі (Ziziphus jujuba Mill.) — перспективна лікарська рослина // Фітотерапія. Часопис № 4, 2012 

Жостерові
Роди квіткових